Galoppo – modalità di andatura veloce in tre tempi dei quadrupedi e dei cavalli in particolare

Persone 
 Giuliano Galoppo – calciatore argentino, centrocampista
 Marcelino Galoppo – ex calciatore argentino, centrocampista